Eylert ist der Name von

 Johann Rulemann Ludwig Eylert (1731–1813), Professor für Theologie am Akademischen Gymnasium zu Hamm
 Mario Eylert (* 1953), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht
 Rulemann Friedrich Eylert (1770–1852), Kanzelredner und evangelischer Bischof

Eylert ist der Name des Unternehmens
 Eylert Nutzfahrzeugbau (Deutschland, Wuppertal)

Siehe auch:
 Eilert